Motorola — американська компанія із інтегрованих телекомунікацій та вбудованих електронних систем.

Інше 

 Motorola Mobility — дочірня компанія Google (2012–2014) та Lenovo (з 2014) 
 Мотор'ролла — український рок-гурт з Хмельницького, створений у 1994 році.
 Моторола — позивний російського терориста Арсенія Павлова (1983—2016)